Gabriele Pepe (1779 – 1849) – militare, patriota, letterato e poeta italiano, ufficiale dell'Esercito delle Due Sicilie
 Gabriele Pepe (1896 – 1941) – militare italiano
 Gabriele Pepe (1899 – 1971) – storico e professore universitario italiano